Ołobok (Groot-Polen), een dorp in de Poolse district Ostrowski, woiwodschap Groot-Polen
 Ołobok (Lubusz), een plaats in het Poolse district Świebodziński, woiwodschap Lubusz
 Ołobok (Neder-Silezië), een plaats in het Poolse district Bolesławiecki, woiwodschap Neder-Silezië